Berutti ist ein italienischer Name

 Arturo Berutti (1858–1938), argentinischer Komponist
 Jean-Claude Berutti (* 1952), französischer Theaterregisseur

Siehe auch:
 Beruti